Une abréviation pour :
 la ville de Richmond, en Virginie (États-Unis).
 Rendez-Vous Aérien (RVA), Fly-In en anglais
 Régie des Voies Aériennes de la République Démocratique du Congo

Un sigle pour : 
 l'Office national de l'emploi belge, en néerlandais (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening),
 RVA une radio locale française,
 Réseau à valeur ajoutée, un type de réseau de télécommunications,
 l'Agence Dominique Renaud Philippe Vignaud & Associés (Agence RVA), architecture et urbanisme,
 Remplacement valvulaire aortique, en cas de valvulopathie cardiaque.
 Repro Vignette Auto
 Raad voor Accreditatie, organisme de certification aux Pays-Bas